Сезон 2008/2009 стал для Рома 76-м в Чемпионате Италии. После трех подряд вторых мест в чемпионате, двух выигранных Кубков Италии и одного Суперкубка Италии команда провела плохой сезон во всех турнирах. В чемпионате «волки» заняли 6-е место, вылетели на стадии 1/4 финала из Кубка Италии. Команда даже не смогла зацепиться за Суперкубок Италии, проиграв его Интеру. С этого сезона началась 13-летняя трофейная засуха «Ромы».

Еврокубковая кампания закончилась для римлян на стадии 1/8 финала, команда уступила в двухматчевом противостоянии лондонскому Арсеналу. Причем судьба «волков» решалась в серии пенальти.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

32.400.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

17.250.000

Зима 

0

Общие убытки:32.400.000

Общая прибыль:17.250.000

Разница:15.150.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2008/2009
Рома